Haddscha () bezeichnet:

 als Ehrentitel eine Frau, die nach Mekka gepilgert ist: weibliches Äquivalent zu Hāddsch
 ein Gouvernement im Jemen; siehe Gouvernement Haddscha 
 eine Stadt im Jemen; siehe Haddscha (Jemen)
 eine Stadt in Marokko; siehe Haddscha (Marokko)
 eine Stadt im Westjordanland; siehe Haddscha (Palästina)